Das Global Public Policy Institute (, GPPi) ist eine im Jahr 2003 gegründete, unabhängige Denkfabrik in Berlin. Das Institut hat zum Ziel, die Global Governance durch Forschung, Politikberatung und Debatte zu verbessern. Geleitet wird die Denkfabrik von dem Politologen und Mitbegründer Thorsten Benner und der Politologin Julia Steets.

Nach eigener Darstellung analysiert das GPPi weltweite Zusammenhänge mit dem Anspruch politischer Relevanz und akademischer Exzellenz. Zudem versucht das GPPi, den Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis mit effektiver Kommunikation herzustellen, unter anderem indem Forschungsergebnisse klar und zugänglich präsentiert werden. Unter den Stichworten Reflect, Advise, Engage fasst das GPPi sein Projektportfolio zusammen: Dieses umfasst die Forschungsarbeit, die Politikberatung für den öffentlichen Sektor (einschließlich der Vereinten Nationen, der Europäischen Kommission und nationaler Regierungen) sowie verschiedene Dialogformate.  

Etwa 30 festangestellte Mitarbeiter arbeiten für das GPPi. Dazu kommen nichtständige Mitarbeiter, mit denen  GPPi ad hoc kooperiert.

Arbeitsbereiche
 Globale Ordnung
 Humanitäre Hilfe
 Migration
 Evaluation
 Frieden und Sicherheit
 Recht und Demokratie
 Daten- und Technologiepolitik

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webpräsenz des GPPi (englisch)

 

Denkfabrik in Deutschland
Organisation (21. Jahrhundert)
Internationale Organisation (Berlin)
Berlin-Mitte
Gegründet 2003